

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kujanki – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Kujanki – część wsi Kujan w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Zakrzewo